Koukabako (ou Koukabanko) peut désigner :
Koukabako-Baloum, une localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso
Koukabako-Silmi-Mossi, une localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso
Koukabako-Yarcé, une localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso